Ашага-Ярак — село в Хівському районі Дагестану, у верхів'ях річки Яргіл і схилах гори Каркул.

До райцентру 13 км. В селі 176 дворів, 1320 осіб. Тухуми (роди): Бабахар, Мюрчгъяр, Аьгьмадяр, Гъадимяр, Ряжабяр, Уьсар, Инжинар, Гъимбилар, Дадагнар, Аьдамяр.

Відомі місця: Меркклин Гъарзар — місце, де і влітку лід не топиться, Тур гъиву шид — джерело, Углин шид — цілітельне джерело, Амнарин булагъ — джерело, Камінь з дірою через який пропускали безплідну жінку. Далдобу йивру гъарз- печера.

Примітки 

Населені пункти Хівського району
Села Дагестану